Claude Bloch peut désigner :
 Claude Bloch (1923-1971), physicien français ;
 Claude Bloch (1928), survivant français de la Shoah.